Venere ima više značenja:
 Venere (Areco)
 Venere (L'Akvila)